kiczorka – rodzaj grzybów
 Kiczorka – potok, dopływ Lipnicy
 Kiczorka – potok, dopływ potoku Syhlec
 Kiczorka (813 m) – szczyt w Beskidzie Wyspowym
 Kiczorka (Cyl Hali Śmietanowej, 1298 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim, w grzbiecie głównymi Pasma Policy
 Kiczorka (1012 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim w bocznym grzbiecie Pasma Policy
 Kiczorka (1004 m)– szczyt w Beskidzie Żywieckim w Grupie Wielkiej Raczy